Músculo diafragma - músculo estriado esquelético do corpo humano
Diafragma (contracetivo) - um método anticoncepcional
Diafragma fotográfico - dispositivo que regula a abertura de um sistema óptico

Desambiguação